Y2 ist:

 der IATA-Code der britischen Fluggesellschaft Flyglobespan
 die Baureihenbezeichnung eines Dieseltriebzuges der schwedischen Bahngesellschaft SJ, baugleich mit der Baureihe DSB MF

Y2